Załoga – w dawnym prawie polskim
 Załoga – inwentarz przekazywany chłopu lassycie przy pierwszym osadzeniu na roli
 Załoga – w wojsku
 Załoga – w żegludze
 Załoga – film polski z 1951 roku
 Załoga – pierwszy odcinek serialu Czterej pancerni i pies
 „Załoga” – pismo konspiracyjne
 Załoga – robotnicza organizacja konspiracyjna o charakterze narodowym

Zobacz też